Сахневич — фамилия.

 Сахневич, Андрей Владимирович (род. 1989) — украинский футболист.
 Сахневич, Эдуард Викторович (род. 1980) — российский футболист.